Терсса́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 65 км на північний схід від Тулузи, 6 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 653 осіб у працездатному віці (15-64 років) 473 були активні, 180 — неактивні (показник активності 72,4%, у 1999 році було 72,8%). З 473 активних працювало 449 осіб (230 чоловіків та 219 жінок), безробітних було 24 (14 чоловіків та 10 жінок). Серед 180 неактивних 41 особа була учнем чи студентом, 92 — пенсіонерами, 47 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 429 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1030,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Терссак на сайті французького Національного інституту географії
 Терссак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Терссак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Терссак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Офіційний сайт муніципалітету

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн